Fenwick se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jack Fenwick
 Graham D. Fenwick